Norka – nazwa dwóch gatunków zwierząt z rodziny łasicowatych:
 norka europejska, nurka. Gatunek chroniony w Polsce.
 norka amerykańska, wizon. Oprócz dziko żyjących występują również jako zwierzęta hodowlane (na fermach)

Zobacz też 

 nora